

Geografia
 Ixpantepec Nieves – comune del Messico, situato nello stato di Oaxaca

Onomastica

 Nieves – forma spagnola del nome proprio di persona italiano femminile Nives

Persone
 Daniela Nieves (1997) – attrice statunitense
 Jorge Nieves (1952) – arbitro di calcio uruguaiano
 José Nieves (1966) – ex cestista portoricano
 José Antonio Nieves Conde (1915-2006) – regista e sceneggiatore spagnolo
 Juan Germán Roscio Nieves (1763-1821) – avvocato, giornalista e politico venezuelano
 Matteo Nieves (1882-1928) – presbitero messicano
 Nelson Nieves (1934-2021) – ex schermidore venezuelano
 Pedro Nieves (1993) – pallavolista portoricano
 Roberto Octavio González Nieves (1950) – arcivescovo cattolico portoricano
 José Luis Alvarado Nieves, noto come Brazo de Plata (1963) – wrestler messicano

Pagine correlate
 Las Nieves